Hashimiya District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Babil, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Hashimiya District:

 Imam Qasim

I övrigt finns följande i Hashimiya District:

 Kullar:
 ‘Abd as Sādah Khaţţār (en kulle)
 Abū ‘Az̧īm (en kulle)
 Abū Kuḩūf (en kulle)
 Bayt ‘Adhāb Najm (en kulle)
 Īshān Abū al Ḩaqq (en kulle)
 Īshān Abū al Hayf (en kulle)
 Īshān Abū Būriyah (en kulle)
 Īshān Abū Ḑabā‘ (en kulle)
 Īshān Abū Ḩişān (en kulle)
 Īshān Abū Raghīf (en kulle)
 Īshān Abū Shāfī (en kulle)
 Īshān Abū Ţarbākah (en kulle)
 Īshān ad Dayr (en kulle)
 Īshān al Abrak (en kulle)
 Īshān al Khashkhashīyah (en kulle)
 Īshān al Khawr (en kulle)
 Īshān al Māsh (en kulle)
 Īshān al Qaws (en kulle)
 Īshān as Samḩāt (en kulle)
 Īshān at Tuwaym (en kulle)
 Īshān Būghān (en kulle)
 Īshān Ghaft (en kulle)
 Īshān Ḩasan Muḩammad (en kulle)
 Īshān Shu‘aywāt (en kulle)
 Īshān Umm Mu‘īn (en kulle)
 Jallāb Muhannā (en kulle)
 Jamdat al Māliḩ (en kulle)
 Jumdat Banāt Mūsá (en kulle)
 Jumdat Umm al Faḩl (en kulle)
 Tall ‘Abd al ‘Awwād (en kulle)
 Tall Abū ‘Alāmah (en kulle)
 Tall Abū Dhahab (en kulle)
 Tall Abū Ḑibā‘ (en kulle)
 Tall Abū Ḩişān (en kulle)
 Tall Abū Shalgham (en kulle)
 Tall ad Dayr (en kulle)
 Tall ad Duwayr (en kulle)
 Tall al ‘Az̧īm (en kulle)
 Tall al Abrak (en kulle)
 Tall al Khaḑr (en kulle)
 Tall Ālbū Maḩtāh (en kulle)
 Tall as Saffāḩ (en kulle)
 Tall Dhawlah (en kulle)
 Tall Ghāfil (en kulle)
 Tall Ḩammādī (en kulle)
 Tall Jadr (en kulle)
 Tall Jarin (en kulle)
 Tall Khawr Abū Dibs (en kulle)
 Tall Khinzīr (en kulle)
 Tall Khuḑayrīyāt (en kulle)
 Tall Mishmish (en kulle)
 Tall Raffah (en kulle)
 Tall Shajar (en kulle)
 Tall Zayn al ‘Ābidīn (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Babil